Felidae – niemiecki film noir z 1994 roku.
łacińska nazwa rodziny kotowatych